Aspelt ist ein Ortsname 

 Aspelt (Luxemburg), Ort im Großherzogtum Luxemburg

Aspelt ist die Herkunftsbezeichnung von

 Peter von Aspelt, Bischof von Basel und Erzbischof von Mainz

Der gotische Künstler, der das Grabdenkmal des Erzbischofs schuf, wird bezeichnet als

 Meister des Aspelt-Denkmals